Carlinhos Sideral é um compositor de música popular brasileira.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)